

Miejscowości części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 4 podstawowe
 Podborze – część miasta Niepołomice
 Podborze – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Olesno
 Podborze – część wsi Młynka w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Podborze – część wsi Jadowniki Mokre w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice
 Podborze – część wsi Staniątki w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Podborze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Różan
 Podborze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Podborze – część wsi Dalekie w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Podborze – kolonia wsi Długosiodło w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Podborze – część wsi Wielątki-Folwark w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik
 Podborze – część wsi Gulczewo w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków
 Podborze – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Podborze – część wsi Kopki w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem
 Podborze – część wsi Radkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Podborze – przysiółek wsi Trzebórz w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Kozielice

Miejscowości i gminy w innych państwach 
 Podborze – wieś na Białorusi w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
Podborze – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Podborze (Pabarė) – wieś w okręgu wileńskim, w gminie rejonowej Soleczniki
 Podborze (Підбір'я) – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim
 Podborze– gmina w rejonie solecznickim okręgu wileńskiego na Litwie

Inne 
 Podborze – źródło w miejscowości Rudawa